Марция (; * 33 г.; † 100 г.) е майка на римския император Траян.

Произход 
Произхожда от патрицианския род Марции (gens Marcia) с прародител Анк Марций. Дъщеря е на Квинт Марций Бареа Сура. Баща ѝ е приятел с бъдещия император Веспасиан. По бащина линия е племенница на Квинт Марций Барей Соран (суфектконсул 52 г.) и внучка на Квинт Марций Барей Соран (суфектконсул 34 г.). Сестра е на Марция Фурнила, която е втора съпруга на бъдещия император Тит (първият син на Веспасиан) и леля на дъщеря им Юлия Флавия.

Фамилия 
Марция се омъжва за испанския генерал и бъдещ сенатор Марк Улпий Траян. Траян произлиза от Италика (близо до днешна Севиля, Испания) в римската провинция Бетика (Hispania Baetica). Марция ражда на Траян две деца:

 Улпия Марциана (48 – 112/114), която се омъжва за Гай Салоний Матидий Патриун, сенатор и претор и на 4 юли 68 г. ражда дъщеря Салонина Матидия, единствената внучка на Марция.
 Марк Улпий Траян, наричан Траян (53 – 117). Траян е римски император от 98 до 117 г. Той се жени за Помпея Плотина.

Източници 
 www.roman-emperors.org
 www.roman-emperors.org
 www.livius.org
 www.livius.org
 www.webcitation.org
 Книга в google
 Pauly-Wissowa, RE 14.2, 1535 – 1600.
 www.jstor.org
 dcodriscoll.pbworks.com

Жени от Древен Рим
Марции
Нерво-Траянова династия